Trzecia część – pierwszy studyjny album muzyczny krakowskiego zespołu Yez Yez Yo.
 Trzecia Część – popularna nazwa Międzynarodowego Stowarzyszenia Misyjnego Adwentystów Dnia Siódmego Trzecia Część, niewielkiego unitariańskiego odłamu od adwentystów reformowanych.